Williamson eller Williamsson kan avse:

Geografi 
 Williamson, Arizona
 Williamson, Georgia
 Williamson, Illinois
 Williamson, Iowa
 Williamson, New York
 Williamson, West Virginia
 Williamson County, Illinois
 Williamson County, Tennessee
 Williamson County, Texas

Personer

Födda på 1400-talet 
 Isabel Bras Williamson (1430-1493) skotsk klädeshandlare, hovleverantör

Födda på 1700-talet 
 Isaac Halstead Williamson (1767-1844) guvernör i New Jersey i USA
 William D. Williamson (1779-1846) amerikansk parlamentsledamot och guvernör i Maine

Födda på 1800-talet 
 William Crawford Williamson (1816-1895) engelsk botaniker, paleontolog och geolog
 Alexander William Williamson (1824-1904) engelsk kemist
 Archibald Williamson (1838-1914) svensk militär och riksdagsman
 Ben M. Williamson (1864-1941) amerikansk senator för Kentucky
 Alice Muriel Williamson (1869-1933) brittisk romanförfattare
 Henry Williamson (1895-1977) brittisk författare

Födda på 1900-talet 
 Jack Williamson (1908-2006) amerikansk science fiction-författare
 Sonny Boy Williamson II (1912-1965) amerikansk bluesmusiker inkl. munspelare
 Sonny Boy Williamson I (1914-1948) amerikansk bluesmunspelare
 Kenneth Williamson (1914-1977) brittisk ornitolog
 D.T.N. Williamson (1923-1992) brittisk uppfinnare
 Audrey Williamson (1926-2010) brittisk kortdistanslöpare
 Al Williamson (1931-2010) amerikansk serietecknare och illustratör
 Oliver Williamson (1932-2020) amerikansk nationalekonom, "Nobelpristagare i ekonomi"
 Tony Williamson (1932-1991) engelsk manusförfattare
 Nicol Williamson (1936-2011) skotskfödd brittisk skådespelare
 Fred Williamson (född 1938) amerikansk skådespelare och football-spelare
 Richard Williamson (född 1940) amerikansk SSPX-präst
 Brian Williamson (1945-2004) jamaicansk HBT-aktivist
 Craig Williamson (född 1949) sydafrikansk polis och spion
 Roger Williamson (1949-1973) brittisk racerförare
 James Williamson (född 1949) brittisk rockgitarrist
 Marianne Williamson (född 1952) amerikansk föreläsare och författare i självhjälps-genren
 Timothy Williamson (född 1955) brittisk filosof
 Mykelti Williamson (född 1957) amerikansk skådespelare
 Kevin Williamson (född 1965) amerikansk manusförfattare
 Matthew Williamson (född 1971) brittisk modeskapare
 Alison Williamson (född 1971) brittisk bågskytt
 Mike Williamson (född 1983) engelsk fotbollsspelare
 Darold Williamson (född 1983) amerikansk sprinter
 Simeon Williamson (född 1986) brittisk kortdistanslöpare

Levnadsår okänt 
 Graham Williamson, biolog, auktor
 Herbert Bennett Williamson, biolog, auktor
 Thomas Edward Williamson, biolog, auktor

Fiktiva personer 
 Williamson (Harry Potters värld) – en figur i Harry Potters värld

Se även 
 Williamson County